Quebracho hat mehrere Bedeutungen:

 Quebracho (Bewegung), in Argentinien aktive politische Linksbewegung
 Quebracho (Paysandú), Stadt im uruguayischen Departamento Paysandú
 Quebracho (Cerro Largo), Ortschaft im uruguayischen Departamento Cerro Largo

 ein die Axt zerbrechendes, also hartes Holz. Mehrere Bäume führen diesen Namen und spielen in der Wald- und Buschvegetation Argentiniens und Paraguays eine große Rolle:
 Quebracho amarillo, Aspidosperma parvifolium, Aspidosperma australe, auch für Aspidosperma quebracho-blanco
 Quebracho blanco, siehe Aspidosperma quebracho-blanco, auch für Aspidosperma olivaceum und Poeppigia procera, Pleuranthodendron lindenii 
 Quebracho blanco alto, Tipuana tipu
 Quebracho blanco lagunero, Quebracho blanco chico, Quebrachillo blanco, chico or pardo und Quebracho negro, Aspidosperma triternatum 
 Quebracho-colorado, siehe Schinopsis lorentzii (Quebracho-colorado santiagueño), Schinopsis balansae (Quebracho-colorado chaqueño), auch Schinopsis aff. heterophylla und Schinopsis cornuta  
 Quebracho, verschiedene Schinopsis-Arten; Schinopsis brasiliensis; Quebracho-colorado, Quebracho crespo und Schinopsis peruviana; Quebracho-colorado (boliviano) und Aspidosperma tomentosum; Quebracho, Quebracho blanco moroti
 Quebracho de cerro, Diphysa americana
 Quebracho flojo, Quebrachillo, siehe Iodina rhombifolia
 Quebracho negro, Leptolobium elegans, Libidibia paraguariensis, auch für Schinopsis lorentzii
 Viele andere Arten werden manchmal ebenfalls als Quebracho bezeichnet; wie Krugiodendron ferreum, Handroanthus impetiginosus, Handroanthus crysantha, Astronium fraxinifolium, Lysiloma acapulcense, Lysiloma auritum, Cojoba arborea oder Albizia carbonaria, Thouinia striata, Acanthosyris spinescens, Piptadenia constricta  u. a.
 Falscher Quebracho, Qualea cordata